Калуцький Іван Федорович (1941) — український лісівник, доктор сільськогосподарських наук, професор.
 Калуцький Ілля Сергійович — український прикордонник, кавалер ордена «За мужність» III ступеня, учасник російсько-української війни.
Прізвища